Фонкуверт може да се односи на:

 Фонкуверт (Од), насељено место у Француској, у департману Од
 Фонкуверт (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Фонкуверт ла Тусир, насељено место у Француској, у департману Тарн